Lazotti ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Lazotti (1896–??), italienischer Fußballspieler
 Gianfrancesco Lazotti (* 1957), italienischer Regisseur